Bundestagswahlkreis 136 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Höxter – Lippe II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Lippe I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Wiesbaden (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Wetterau (1976)
 Bundestagswahlkreis Friedberg (1949 bis 1972)